Viridiana – film del 1961 diretto da Luis Buñuel
Viridiana – variante del nome proprio di persona Verdiana
Viridiana – personaggio della saga fantasy Shannara